Knütter ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Helmuth Knütter (* 1934), deutscher Politikwissenschaftler
 Ralf Knütter (* 1955), deutscher Leichtathlet